José Antonio Colina, militar, activista y analista político venezolano.
 Javier José Colina, beisbolista venezolano.
 José de la Colina, escritor español.